Sarah McCoy peut être :

 Sarah McCoy, une romancière américaine née en 1980 ; 
 Sarah McCoy, une musicienne américaine née en 1985.